Počáteční účet rozvažný je účet, který slouží k otevření jednotlivých účtů.

Účel 
Počátečním účtem rozvažným otevíráme na začátku účetního období jednotlivé účty. Účet slouží k vypsání hodnot účtů v rozvaze, aby tyto mohly být zapsány na účty.

Provedení 
Na počáteční účet rozvažný účtujeme obráceně než je v rozvaze, tedy aktiva na stranu „dal“ a pasiva na stranu „má dáti“. Toto je důležité na zachování zásady podvojnosti. Jako souvstažné účty slouží dále již účty, na které je rozvaha rozepisována.

Související články 
 Rozvaha
 Konečný účet rozvažný

Účetnictví